Luxembourg Open 2016 var en tennisturnering, der af sponsorårsager blev spillet under navnet BGL BNP Paribas Luxembourg Open, og som blev spillet indendørs på hardcourt-baner af typen DecoTurf i CK Sportcenter Kockelscheuer i Luxembourg i perioden 15. - 23. oktober 2016. Det var den 26. udgave af Luxembourg Open, og turneringen var en del af WTA Tour 2016, hvor den var sæsonens sidste turnering i kategorien WTA International.

Singleturneringen blev vundet af Monica Niculescu, som i finalen besejrede Petra Kvitová med 6-4, 6-0, og som dermed vandt Luxembourg Open for første gang. Hun havde to gange tidligere – i 2011 og 2012 – været i turneringens finale, hvor hun havde tabt til henholdsvis Viktoryja Azaranka og Venus Williams. Det var tredje gang i karriere, at rumæneren vandt en WTA-turnering, men det var første gang, siden hun i 2014 vandt titlen i Guangzhou, hvor finalen (dengang med Alizé Cornet som modstander) endte med nøjagtig samme cifre, 6-4, 6-0.

Niculescu var også deltager i doublefinalen, hvor sammen med Patricia Maria Țig imidlertid måtte strække våben mod Kiki Bertens og Johanna Larsson, der vandt slutkampen med 4-6, 7-5, [11-9], og dermed vandt det hollandsk-svenske par en doubletitel på WTA Tour for femte gang i deres karrierer. Det var endvidere anden uge i træk, at Bertens og Larsson triumferede på WTA Tour, idet de ugen forinden også havde vundet turneringen i Linz.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 226.750 og fordelte sig som følger.

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere, der fordelte sig på:
 25 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 5. september 2016 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 4 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.

Damedouble 

Damedoubleturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 direkte kvalificerede par i form af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 Luxembourg Open

Noter 

Luxembourg Open
WTA Tour 2016